is een Japans voetballer die dienstdoet als doelman. Hij tekende in augustus 2018 bij RC Strasbourg, dat hem transfervrij inlijfde van FC Metz. Kawashima debuteerde in 2008 in het Japans voetbalelftal, waarvoor hij fungeerde als eerste doelman op het wereldkampioenschap voetbal 2010 in Zuid-Afrika en het wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland.

Clubstatistieken

Interlandstatistieken

Erelijst 
 Japan
AFC Asian Cup: 2011

Individueel
J1 League Beste Elf: 2009
J1 League Individueel Fair-Play Award: 2009

Zie ook 
 Lijst van spelers van het Japanse voetbalelftal

Externe link

Japans voetballer